Детковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Детковичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Детковичи — агрогородок в Дрогичинском районе Брестской области.